Kombinacja kobiet na 33. Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Alpejskim została rozegrana w dniach 16-19 lutego 1996 roku, na trasach Veleta i Neveros. Tytułu sprzed trzech lat nie obroniła Niemka Miriam Vogt, która tym razem zajęła siódme miejsce. Nową mistrzynią świata została Pernilla Wiberg ze Szwecji, drugie miejsce zajęła Austriaczka Anita Wachter, a brązowy medal zdobyła Marianne Kjørstad z Norwegii.

W zawodach wystartowało 40 zawodniczek, z których 17 ukończyło rywalizację.

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 Wyniki na stronie FIS 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Alpejskim 1996